Grantsville (Maryland)
 Grantsville Township, Missouri
 Grantsville (Utah)
 Grantsville (Virginie-Occidentale)

Homonymie de localités aux États-Unis